‼ (semnul exclamării dublu, Unicode: U+203C) se poate referi la:
 semnul exclamării în lingvistică
 dublu factorial în matematică

Vezi și
 Semnul exclamării